Protorhabditis är ett släkte av rundmaskar. Protorhabditis ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Protorhabditis